Чемпионат мира по индор-хоккею среди мужчин 2018 (The 2018 Men’s Indoor Hockey World Cup; Кубок мира по индор-хоккею среди мужчин 2018) — 5-й чемпионат мира по индор-хоккею среди мужчин. Проводился с 7 по 11 февраля 2018 года на стадионе «Макс-Шмелинг-халле» в городе Берлин, Германия. Одновременно там же проводился и чемпионат мира среди женщин.

Чемпионом стала сборная Австрии (в первый раз в своей истории), победившая в финале сборную Германии со счётом 3:2 по послематчевым пенальти (основное время матча закончилось со счётом 3:3. Бронзовым призёром стала сборная Ирана, победившая в матче за третье место сборную Австралии со счётом 5:0.

Суперарбитры 
На турнире работали 12 суперарбитров.

 Диего Барбас (Аргентина)
 Ли Барон (Англия)
 Адам Берри (Австралия)
 Даниель Дента (Дания)
 Барт де Лифде (Нидерланды)
 Михаэль Эйльмер (Австрия)

 Донни Гобинсингх (Тринидад и Тобаго)
 Бен Гёнген (Германия)
 Александр Грачёв (Белоруссия)
 Павел Линковски (Польша)
 Луис Мартинес (Испания)
 Эйден Шрайвес (США)

Результаты игр 
Расписание игр было опубликовано Международной федерацией хоккея на траве 19 сентября 2017 года.

Время начала матчей указано по UTC+01:00.

Первый раунд (групповой этап)

Группа A 

  Проходят в четвертьфиналы

Группа B 

  Проходят в четвертьфиналы

Второй раунд (плей-офф)

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Классификация за 1-8-е места 
 За 1-8 места

Статистика

Итоговая таблица

Награды

Примечания

См. также 
 Чемпионат мира по индор-хоккею среди женщин 2018

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Страница чемпионата на сайте Международной федерации хоккея на траве (FIH)

2018
2018 год в хоккее на траве
Спорт в Германии в 2018 году
Февраль 2018 года
Международные соревнования по хоккею на траве в Германии
Международные спортивные соревнования в Берлине